Не следует путать с 24-м понтонно-мостовым батальоном 10-й понтонно-мостовой бригады

24-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон — воинская часть Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Сформирован в составе 24-й танковой дивизии в марте 1941 года в Ленинградском военном округе.

В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 22 сентября 1941 года.

На 22 июня 1941 года базируется в Пушкине. До августа 1941 года повторил боевой путь 24-й танковой дивизии. В августе 1941 года из состава дивизии был изъят, подчинён напрямую командованию Лужского участка обороны.

В августе - сентябре 1941 года уничтожен в окружении севернее Луги

Подчинение

Командиры 

 капитан Фёдор Александрович Миндлин

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Понтонно-мостовые батальоны СССР во время Великой Отечественной войны